Центральная котловина:
 Центральная котловина — подводная котловина в Индийском океане;
 Центральная котловина — подводная котловина в Тихом океане.